I. Nabú-kudurri-uszur, babiloni király az i. e. 12. században
 II. Nabú-kudurri-uszur, babiloni király az i. e. 5. században